Ел Пуенте има више значења:

 Ел Пуенте, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пуенте, Мини-Супер (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуенте (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пуенте, Трес Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пуенте (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуенте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуенте, Рестауранте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуенте (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуенте (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуенте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуенте (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуенте, Авенида ел Куартел (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуенте, Гранха Авикола ел Пењон Модуло (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте, Пуенте Делгадо (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте, Сан Хосе дел Пуенте (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте, Ла Саиба (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте, Пиједрас Неграс (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуенте, Ел Вадо (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуенте (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуенте (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте, Касас Вијехас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте, Ел Крусеро дел Пуенте (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуенте (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуенте (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуенте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуенте, Каретера Паскуаро-Арио (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуенте (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Пуенте (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пуенте (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пуенте (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пуенте, Вакеријас (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуенте (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Санта Марија Кортихо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Сантијаго Какалостепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пуенте (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пуенте, Фамилија Авила Мартинез (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуенте (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Пуенте, Ехидо Гвајабос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуенте, Ла Курва (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуенте (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуенте (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуенте (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуенте (Тенансинго), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Пуенте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте, Ла Перла (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуенте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуенте, Ла Аламедита (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику